Alpamayo (berg), een berg in Peru
 Alpamayo (dorp), een dorp in Peru